Kablesjkovo (Boergas), plaats in het Bulgaarse oblast Boergas 
 Kablesjkovo (Kardzjali), plaats in het Bulgaarse oblast Kardzjali